Dryden ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Dryden (1944–2016), US-amerikanischer Politiker
 Dave Dryden (1941–2022), kanadischer Eishockeytorwart und -trainer
 David Owen Dryden, amerikanischer Architekt
 Ernst Deutsch-Dryden (1887–1938), auch Ernest Dryden, österreichischer Filmausstatter
 Helen Dryden, US-amerikanische Illustratorin, Kommunikationsdesignerin und Industriedesignerin
 Hugh Latimer Dryden (1898–1965), NASA-Administrator
 John Dryden (1631–1700), englischer Dichter
 John F. Dryden (1839–1911), US-amerikanischer Politiker
 Ken Dryden (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler, Autor und ehemaliger Minister
 Konrad Dryden (* 1963), US-amerikanischer Autor
 Spencer Dryden (1938–2005), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Wheeler Dryden (1892–1957), britischer Schauspieler und Komiker

 der Name einer Romanfigur in Geoffrey Chaucers Wife of Bath's Tale, siehe Canterbury Tales

Dryden bezeichnet folgende Orte:

in Kanada:
 Dryden (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Dryden (Town, New York)
 Dryden (Village, New York)
 Dryden (Michigan)
 Dryden (Texas)
 Dryden (Virginia)
 Dryden (Washington)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dryden District School No. 5, in Dryden, New York, ID-Nr. 94001282
 Dryden Historic District, in Dryden, New York, ID-Nr. 84003921
 Dryden-Louthan House, in Palmyra, Missouri, ID-Nr. 85000104

Sonstiges:
 Dryden Flight Research Center, eine Einrichtung der NASA in der Mojave-Wüste auf dem Gelände der Edwards Air Force Base

Siehe auch:
 Dryden Township